Харрасов — башкирская фамилия. Известные носители:

 Харрасов, Мухамет Хадисович (род.1948) — физик, член-корреспондент АН РБ, доктор физико-математических наук, профессор, ректор Башкирского государственного университета.
 Харрасов, Шайхий Фаткуллович (1898-?) — советский государственный деятель, Народный комиссар внутренних дел Башкирской АССР (1929—1930).